Příjmení Hildebrand nosí více významných osobností:

 Brianna Hildebrandová (* 1996) – americká herečka
 Dietrich von Hildebrand (1889–1977) – německý katolický filosof a teolog
 Franziska Hildebrandová (* 1987) – německá biatlonistka
 Klaus Hildebrand (* 1941) – německý historik a vysokoškolský pedagog
 Rudolf Hildebrand (1886–1947) – německy mluvící architekt působící v Praze
 Timo Hildebrand (* 1979) – německý fotbalový brankář